Claudio Corti (klimmer), Italiaans bergbeklimmer
 Claudio Corti (motorcoureur), Italiaans motorcoureur
 Claudio Corti (wielrenner), Italiaans wielrenner